

Southesk 
 David Carnegie, 1º Conde de Southesk
 Sir David Carnegie, 1º Baronete
 Sir David Carnegie, 4º Baronete
 David Carnegie (explorador)
 David Carnegie, Conde de Southesk

Northesk 
 David Carnegie, 10º Conde de Northesk
 David Carnegie, 11º Conde de Northesk
 David Carnegie, 14º Conde de Northesk

Outros 
 David Carnegie (empresário)

Desambiguação